Unica edizione del torneo.

In finale Kristína Kučová ha sconfitto Elisabetta Cocciaretto con il punteggio di 6–4, 6–3.

Teste di serie 

  Monica Niculescu (secondo turno)
  Elisabetta Cocciaretto (finale)
  Harriet Dart (primo turno)
  Leonie Küng (terzo turno)
  Lara Arruabarrena (terzo turno)
  Sara Errani (secondo turno)
  Martina Trevisan (secondo turno)
  Giulia Gatto-Monticone (terzo turno)
  Magdalena Fręch (primo turno)
  Irina Maria Bara (terzo turno)
  Jaqueline Cristian (terzo turno)
  Nadia Podoroska (semifinale)
  Ankita Raina (primo turno)
  Jana Čepelová (primo turno)
  Lesley Kerkhove (primo turno)
  Elena-Gabriela Ruse (secondo turno)

  Mayar Sherif (terzo turno)
  Kristína Kučová (campionessa)
  Olga Danilović (secondo turno)
  Chloé Paquet (primo turno)
  Cristina Bucșa (terzo turno)
  Varvara Lepchenko (primo turno)
  Samantha Murray (primo turno)
  Anna Karolína Schmiedlová (quarti di finale)
  Indy de Vroome (primo turno)
  Mariam Bolkvadze (secondo turno)
  Çağla Büyükakçay (quarti di finale)
  Isabella Šinikova (secondo turno)
  Bibiane Schoofs (terzo turno)
  Renata Zarazúa (quarto turno)
  Martina Di Giuseppe (secondo turno)
  Rebecca Šramková (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni 
 

TK Sparta Prague Open 2020